Привільне (до 18 лютого 2016 року — Радя́нське) — село в Україні, у Запорізькому районі Запорізької області. Населення становить 105 осіб. Орган місцевого самоврядування - Лукашівська сільська рада.Е також одна крамниця із цінами на продукти які вищі за ціни у Польщі.

Географія 
Село знаходиться за 2,5 км від правого берега річки Дніпро, на відстані 1 км від села Гурського та за 2 км від села Придніпровське і селища Відрадне.

Історія 
 1943 — дата заснування.

Економіка 
 Велика птахо-товарна ферма.

Посилання 
 Погода в селі Привільне

Села Запорізької області
Села, перейменовані в рамках декомунізації